A Autoestrada A24 (também conhecida como Strada dei Parchi) é uma autoestrada da Itália que conecta Roma a Téramo, passando por Áquila. Com 166 km, tem seu inicio no Grande Raccordo Anulare, de Roma, e segue até a parte nordeste de L'Aquila, passando por um túnel sob o Gran Sasso até chegar ao seu destino final. É gerida pela Strada dei Parchi S.p.A, e parte do seu trajeto pertence à rede de estradas europeias, ao traçado da E80.

Percurso

Ver também
 Lista de autoestradas da Itália

Autoestradas da Itália